Glunz steht für

 Glunz (Holzwerkstoffhersteller), 1932 gegründete Aktiengesellschaft zur Herstellung von Holzwerkstoffen
 Glunz & Bülter, deutscher Kamerafabrikant, siehe Orionwerk (Hannover)

Glunz ist der Name von
 Gustav Glunz (1910–1982), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter
 Hans Hermann Glunz (1907–1944), deutscher Anglist und Autor